Stribling ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Sigismund Stribling (1881–1965), US-amerikanischer Schriftsteller
 Young Stribling (1904–1933), US-amerikanischer Boxer